Э́двард Джонс (Edward Jones):
 Джонс, Эдвард Дэвис (1856—1920) — американский журналист, сооснователь компании Dow Jones & Company.
 Джонс, Эдвард Пол (род. 1951) — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии (роман , 2003).
 Архитекторы
  (1796—1835) — валлийский архитектор и геодезист.
  (род. 1939) — английский архитектор.